Sarno steht für:

 Sarno (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Salerno, Italien
 Sarno (Fluss), Fluss in der Gemeinde Sarno

Sarno ist Familienname folgender Personen:

 Amerino J. Sarno (1914–1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Devin Sarno (* 1966), US-amerikanischer Musiker
 Fabio Sarno (* 1940), italienischer Schauspieler
 Gaitelgrima von Salerno und Sarno (vor 1047–nach 1086), langobardische Adlige
 Hector V. Sarno (1880–1953), italienisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Jacopo Sarno (* 1989), italienischer Sänger, Schauspieler und Synchronsprecher
 Jay Sarno (1922–1984), US-amerikanischer Unternehmer
 John E. Sarno (1923–2017), US-amerikanischer Arzt und Hochschullehrer
 Joseph W. Sarno (1921–2010), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Kelly Norris Sarno (* 1966), kanadische Unternehmerin und Musikvideoproduzentin
 Louis Sarno (1954–2017), US-amerikanischer Reisender und Musikforscher
 Michael Sarno (* 1958), US-amerikanischer Mobster
 Peter Sarno (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Vincenzo Sarno (* 1988), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sarnow (Begriffsklärung)